Liberty City – jedna z dzielnic Miami
 Liberty City – jednostka osadnicza w Teksasie
 Liberty City – miejsce akcji niektórych gier z serii Grand Theft Auto